Свінцицький Андрій Вікторович — український правник, директор Українського НДІ спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, заслужений юрист України.
 Свінціцький Володимир Миколайович (1937—2015) — український науковець, доктор філософських наук, професор.
 Свінціцький Анатолій Станіславович ( 1948) — український учений-медик, доктор медичних наук, професор, академік АН ВШ України. Завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
 Свінціцька Надія Петрівна ( 1958) — українська радянська діячка, відвідниця фарфорових виробів головного підприємства Полонського виробничого об'єднання «Фарфор» Хмельницької області. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.

Примітки